Savignano puede referirse a:

 Savignano Irpino, municipios o comunas de la provincia de Avellino, en la región de Campania
 Savignano sul Panaro, municipio situado en el territorio de la Provincia de Módena, en Emilia-Romaña
 Savignano sul Rubicone, municipio situado en el territorio de la provincia de Forlì-Cesena, en Emilia-Romaña